Belice est un terme toponymique associé à plusieurs appellations dans des provinces de la région Sicile.

 Province de Trapani :
 Le fleuve Belice, un fleuve de  dans le sud-ouest de la Sicile ;
 La vallée du Belice est une vallée où coule le fleuve homonyme ;
 Valle del Belice est le nom donné à une huile extra vierge d'olive ;
 Nocellara del Belice est une variété d'olive ;
 La Valle del Belìce est une race d'ovins ;
 Le Vastedda della valle del Belìce est un fromage de brebis.

 Province d'Agrigente :
 Santa Margherita di Belice est une commune italienne.